Edward Drzazga (ur. 1924) – generał brygady WP
 Józef Drzazga (1914–1978) – polski biskup rzymskokatolicki
 Tadeusz Drzazga (ur. 1975) – polski sztangista
 Barbara Biesiada-Drzazga (ur. 1960) – polska zootechniczka